Kiełczyn steht für folgende Dörfer in Polen:

 Kiełczyn (Dzierżoniów), Dorf in der Gmina Dzierżoniów, Woiwodschaft Niederschlesien
 Kiełczyn (Książ Wielkopolski), Dorf in der Gmina Książ Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen